Mogwai (Gremlins), de naam van het fictieve wezen uit de Gremlins-films
 Hebbeding, ook wel gizmo genoemd
Gizmo5 (voorheen het "Gizmo project"), telefoniesoftware voor de pc
DJ Gizmo, een Nederlandse hardstyle- en hardcore house-dj en -producent